Guignardia — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Класифіковано у 1892 році.

Класифікація 
До роду Guignardia відносять 341 видів:

Примітки

Джерела 
 Viala, P.; Ravaz, L. 1892. Sur la dénomination botanique (Guignardia bidwellii) du black-rot. Bulletin de la Société Mycologique de France. 8:63-63 - P.63

Роди грибів
Аскоміцети